Ко́ртик может означать:

 Кортик — холодное колющее оружие, прямой тонкий кинжал с гранёным клинком обоюдоострой формы.
 «Кортик» — российский зенитно-ракетно-артиллерийский комплекс.
 «Кортик» — повесть Анатолия Рыбакова.

 Фильмы
 «Кортик» — экранизация повести Рыбакова, СССР, 1954 год. Режиссёры — Владимир Венгеров и Михаил Швейцер.
 «Кортик» — 3-серийный телефильм по повести Рыбакова, СССР, 1973 год. Режиссёр — Николай Калинин.